Динара Сафина - победительница турнира.

Сеянные 

  Динара Сафина (Титул)
  Серена Уильямс (Первый раунд, снятие с турнира)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Надежда Петрова '' (Третий раунд)

<ol start="9">
 Каролина Возняцки ''(Финал)
 Агнешка Радваньская ''(Первый раунд)
 Марион Бартоли ''(Первый раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Первый раунд)
 Ализе Корне (Первый раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Первый раунд)
 Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
 Кайя Канепи (Первый раунд, снятие с турнира)
</ol>

Четыре полуфиналистки Рима начинают турнир со второго круга

  Динара Сафина (Титул)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)

<li> Винус Уильямс (Второй раунд)
<li> Виктория Азаренко (Третий раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

Mutua Madrileña Madrid Open 2009